Bud (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
 een veelgebruikte verkorting voor Budweiser (Anheuser-Busch)

Zie ook 
 Buddy (doorverwijspagina)
 But, een historisch merk van wegrace-motorfietsen